И́горь Рафаи́лович Юхно́вский (; род. 1925) — украинский политический и общественный деятель, член президиума Национальной Академии наук Украины, академик Академии наук УССР (1982), Герой Украины (2005).

Биография 
Родился 1 сентября 1925 в селе Княгинин Волынского воеводства Польши (теперь Ровненская область Украины). Украинец. Отец — Рафаил Автономович (1898—1982). Мать — Анна Фортунатовна (1905—1982).

В 1944—1945 воевал на фронтах Великой Отечественной войны в составе войск 1-го Украинского фронта. Окончание войны встретил в Австрии.

Вернувшись домой, Игорь Рафаилович поступил во Львовский университет. С 1946 и по 1951 год учился во Львовском университете, который и окончил в 1951 году по специальности физика. В 1951—1954 годы — аспирант Львовского университета. Там же в 1954 году Игорь Рафаилович защитил кандидатскую диссертацию по теме «Бинарная функция разделения для систем взаимодействующих частиц».

Докторская диссертация «Статистическая теория равновесных систем заряженных частиц» (Киевский университет им. Т. Шевченко, 1965).

Автор порядка 500 научных работ, из них — 7 монографий, изданных на Украине и за рубежом.

С 1969 заведовал Львовским отделением Института теоретической физики Академии наук УССР.

В 1990 Игорь Юхновский — директор Института физики конденсированных систем АН УССР.

30 марта 1990 избран 59,07 % голосов (при 6 претендентах) депутатом Верховной рады Украины от Лычаковского (№ 263) избирательного округа. 15 мая 1990 возглавил первую в украинской истории оппозиционную фракцию — «Народную раду». 4 июня того же года Игорь Юхновский проиграл Владимиру Ивашко выборы главы Верховной рады. Будучи выдвинут коллективами львовского комбината стройматериалов треста «Агростройиндустрия», торгово-экономического института, областной детской клинической больницы и полиграфического техникума, участвовал 1 декабря 1991 в президентских выборах. За него проголосовали 554 719 человек (1,74 %). В 1992 Игорь Юхновский сначала стал государственным советником по вопросам науки и техники, а потом первым вице-премьером (до 1993).

Ещё в середине 80-х годов, когда Юхновский более тесно привлекался к общественно-политической деятельности, он, как организатор Львовской региональной организации "Мемориал" сделал многое для реабилитации жертв сталинских и брежневских репрессий, для открытия и приданию огласке преступлений НКВД. После того, как он стал депутатом, начался новый этап его государственно-политической деятельности. Он приложил немало усилий для того, чтобы была разработана и принята Декларация о государственном суверенитете Украины и Акт о независимости Украины, также был одним из инициаторов и авторов закона об экономической самостоятельности Украины.

6 марта 1992 президентом Украины Леонидом Кравчуком была создана предтеча современного Секретариата президента — Государственная дума Украины. Этот институт, просуществовавший до 27 октября 1992, тоже возглавлял Игорь Юхновский.

27 марта 1994 опять избран 60,41 % голосов депутатом Верховной Рады Украины от Лычаковского (№ 263) избирательного округа. Впоследствии Игорь Юхновский вступил в НРУ и на парламентских выборах 29 марта 1998 выступал в списке НРУ под номером 15.

На парламентских выборах 31 марта 2002 выступал по списку блока партий «Наша Украина» под номером 69 и в четвёртый раз стал депутатом ВР. 23 ноября 2004 был инициатором принесения присяги Виктором Ющенко на старинной Острожской Библии в зале Верховной рады. 23 августа 2005 Игорю Юхновскому было присуждено звание Героя Украины.

В Верховной раде IV созыва Игорь Юхновский вышел из НРУ и стал членом ПППУ. По результатам парламентских выборов 26 марта 2006 в парламент не прошёл.

27 июля и 3 августа 2006 Игорь Юхновский принимал участие в круглом столе по поводу Универсала национального единства. С мая 2006 по июнь 2010 был директором созданного 31 мая 2006 Украинского института национальной памяти. В августе — сентябре 2007 был членом назначенной президентом Украины рабочей группы по разработке поправок к действующей конституции. Кроме того, И.Юхновский — доктор физико-математических наук, глава Всеукраинского объединения ветеранов Второй мировой войны (при этом он сторонник примирения воинов РККА и УПА).

Семья 
 Жена — Нина Васильевна (1927—2018).
 Дети — дочь Наталья (род. 1952) и сын Павел (род. 1957).

Награды и заслуги 
 Герой Украины (с вручением ордена Державы, 23.08.2005 — за выдающийся личный вклад в национальное возрождение и построение независимого Украинского государства, многолетнюю плодотворную общественную и политическую деятельность, весомые научные достижения).
 Орден Свободы (2016).
 Полный кавалер украинского ордена За заслуги, орденов князя Ярослава Мудрого V (08.2001), IV (01.2009) и III (08.2020) степеней; награждён советскими орденами Знак Почёта, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени; медалью им. Макаренко.
 Почётная грамота Верховного Совета Украины.

Примечания

Ссылки 
 Юхновський Iгор Рафаїлович, фізик-теоретик, академік НАН України (Львів) — наукова біографія 
 

Кандидаты в президенты Украины (1991)
Члены партии «Рух»
Члены партии «Наша Украина»
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»
Выпускники Львовского университета
Преподаватели Львовского университета
Почётные доктора Львовского университета
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины II созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Члены КПСС
Депутаты Верховной рады Украины от Львова
Первые вице-премьер-министры Украины